Franciaország
Saint-Estèphe, település Dordogne megyében
Saint-Estèphe, település Gironde megyében